Razor je lahko:
 Razor, gora v Sloveniji
 Razor (planina), planina v Sloveniji
 Razor, ARNESov strežnik.